Сіратака (Ямаґата)
 Гора Сіратака